La Serie A2 1998-1999 è stata la 15ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.
Il numero della squadre è salito a 12 per girone. Hanno conquistano la promozione in A1 Leonessa e Ortigia che già avevano concluso in testa alla classifica del proprio girone la stagione regolare.

Classifiche finali

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Verdetti
 Leonessa Brescia e Canottieri Ortigia promosse in Serie A1
 Rari Nantes Imperia e Fiamme Oro retrocesse in Serie B

Bibliografia

Voci correlate
Serie A1 1998-99

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1998
Sport acquatici nel 1999
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto